Standardmodellen kan syfta på:

 Kosmologiska standardmodellen – den förhärskande modellen i Big Bang-kosmologi, se Lambda-CDM-modellen
 Standardmodellen – inom partikelfysik avses den modell som beskriver de minsta partiklarna och deras interaktioner

Se även
 Hilberts sjätte problem